El término pray puede referirse a:

 Pray: Una comuna de Francia.
 Pray: Una localidad y comuna de Italia.
 Pray: un álbum de C.G Mix
 Pray: canción de Tina Cousins.
 Pray: canción de Justin Bieber.